Heracleum macranthum är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincze von Borbás. Heracleum macranthum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
macranthum